Some Nights – album dei Fun. del 2012
 Some Nights – singolo dei Fun. del 2012
 Some Nights – singolo di Saint Jhn del 2017